Melo (Uruguai), ciutat de l'Uruguai, capital del departament de Cerro Largo 
 Bisbat de Melo
 Felipe Melo de Carvalho (Volta Redonda, 1983) és un futbolista professional brasiler que juga com a migcampista 
 Francisco Manuel de Melo (Lisboa, 1608 – 1666), escriptor, polític i militar portuguès